Главный маршал авиации — воинское звание:
 Главный маршал авиации (СССР)
 Главный маршал авиации (Великобритания)
 Главный маршал авиации (Австралия)
 Главный маршал авиации (Египет)
 Главный маршал авиации (Индия)